Колибри се може односити на:
 Колибри, фамилија птица
 Колибри (хор), дечји хор из Београда
 Колибри (оперативни систем), оперативни систем